Криптосистема Окамото — Утиямы — вероятностная криптосистема, предложенная в 1998 году Тацуаки Окамото и Сигэнори Утиямой, построена на основе логарифмической функции , определённой над мультипликативной группой , где , а  и  являются большими простыми числами.

Например, если  — большое простое число и , такое, чтo  для , то  имеет структуру группы по отношению к мультипликативному модулю . Функция , связывающая  с , определена на  и обладает гомоморфными свойствами, а в частности:
 </p>,

или, более общо:
 </p>

Алгоритмизация 
 Генерация ключа
 Выбираются два больших различных простых числа  и  и вычисляется ;
 Выбирается число  такое, что ;
 Вычисляется 

Таким образом,  — открытый ключ,  — секретный ключ.

 Шифрование
Чтобы зашифровать k-битное сообщение , где :
 Выбирается случайное ;
 Вычисляется шифртекст: 

 Расшифровка
Для  расшифровка сообщения :

 .

Свойства 
Криптосистема является аддитивно гомоморфной, так как при  выполняется:

 ,
где  является функцией шифрования от сообщения .

Стойкость криптосистемы Окамото — Утиямы основана на сложности задачи факторизации числа  и требует  битовых операций.

Снижение сложности расшифровки 
Возможно понизить сложность схемы до , для этого выбирается  через большой (160-битный) коэффициент  следующим образом:  и модифицируется схему следующим образом:

 Выбрать произвольное число  такое, что 
 Вычислить 
 Выбрать произвольное число  и вычислить 

Тогда тройка значений  образует открытый ключ, а  — секретный ключ.

 Шифрование
 Выбрать случайным образом число 
 Pасшифровать -битное сообщение  следующим образом:  .

Расшифровка

 ;
 .

Примечания

Литература 
 Okamoto, Tatsuaki; Uchiyama, Shigenori (1998). «A new public-key cryptosystem as secure as factoring». Advances in Cryptology — EUROCRYPT’98.
 Accelerating Okamoto-Uchiyama’s Public-Key Cryptosystem (Jean-S´ebastien Coron, David Naccache, Pascal Paillier)

Криптография с открытым ключом